Ticket to Ride (World Snowboard Tour) — это организация, основанная Хокунсен, Терье и индустрией инноваторов в 2002 году, управляется райдерами и ставит цель представлять развитие сноубординга.

Благодаря созданию Всемирного рейтинга TTR и TTR World Tour, TTR стала самым большим мировым сотрудничеством независимых событий фристайла, работающим вместе для создания глобального тура «от новичка до профессионала». Райдеры участвуют в нем, зарабатывают баллы и поднимаются в рейтингах, чтобы стать Swatch TTR Snowboard World Champion. Наиболее значимые события в мире сноубординга — часть TTR World Snowboard Tour. В настоящее время, в восьмом рабочем сезоне, в рамках TTR проходит более 180 событий с совокупным призовым фондом в 2 миллиона долларов США. Первый сноубордист и Первая сноубордистка получают титул Ticket To Ride (TTR) World Snowboard Tour Champion.

The Swatch TTR Tour не руководящий орган в мире вольного сноубординга, а организация, представляющая прогресс в спорте и интересы райдеров.

Официальный веб-сайт TTR содержит всю жизненно важную информацию, касающуюся турниров. Веб-сайт, среди прочего, содержит мировые рейтинги сноубординга, графики событий, биографию участников, ежедневные новости, профессионально отснятые фотографии и видеозаписи, активный «закадровый» блог, раздел пресса и медиа для загрузки.

Тур 
The Swatch TTR World Snowboard Tour представляет собой череду Независимых событий вольного сноубординга, которые проходят под общим флагом тура. TTR быстро растет с момента своего создания, активизируя конкурентный сноубординг, и, в то же время, уже начинает вызывать доверие как всемирно признанный тур. Сезон соревнований Мирового тура TTR составляет 10 месяцев, это самые популярные события в сноубординге, которые происходят в четырех географических зонах.

Оригинальный формат TTR, начиная с 2002 года, был укреплен уточнениями и дополнениями, включая введение системы TTR Star Tier в сезоне 05/06, собственную систему рейтинга, запуск веб-сайта TTR, а также особый женский тур. С этими дополнениями, 91 результат был занесен из 4 номинаций: Slopestyle, Halfpipe, Quarterpipe и Big Air.

Соревновались 1435 спортсменов из 37 стран, и каждый получил баллы в рейтинге за сезон 2005/2006. Два мировых чемпиона тура TTR Шон Уайт(США) и Тора Брайт(Австралия), вызвали повышение интереса к туру в СМИ, и больше событий стали ждать аккредитации.

Система Star Tier 
Все события на Международном туре по сноубордингу TTR, могут получить 6 звезд, 5 звезд, 4 звезды, 3 звезды, 2 звезды и 1 звезду, причем 6 звезд — наивысшая оценка.

Звездная аккредитация TTR обозначает:

 Значимость события.
 Количество рейтинговых очков TTR, которые можно получить.

Примечание: события с большим количеством звезд дают возможность получить больше рейтинговых очков TTR за достигнутую позицию.

Форматы событий (номинации) 
Форматы событий, которые аккредитируются рейтинговыми очками:
 Slopestyle
 Big Air/Straight Air
 Halfpipe
 Quarterpipe
 Hip/Corner Jump
 Rail Jam

Форматы, которые не входят в эти категории проходят время от времени.
Все форматы событий с одинаковым количеством звезд дают равное количество очков.

Соревнования по фристайлу, Спортивные соревнования в Австрии, Соревнования по сноуборду, Сноуборд в Австрии, Фристайл